Fiasco – contenitore per vino in vetro, rivestito di paglia, di forma panciuta e con il collo allungato.
 Fiasco – gabbia da richiamo per quaglie di forma ovale.
 Fiasco – cortometraggio del 2005 diretto da Pascal Grapard
Fiasco – gioco di ruolo indie di Jason Morningstar.
 Nel gergo teatrale, un fiasco (o flop) è un insuccesso o un'azione fallimentare. Il termine si è esteso al di fuori del mondo dello spettacolo, in numerosi altri contesti, entrando in uso anche in altre lingue.

Persone 
 Lupe Fiasco è un cantante hip hop americano.